Der Pfarrer von Kirchfeld – film del 1914 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck
Der Pfarrer von Kirchfeld – film del 1926 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck
Der Pfarrer von Kirchfeld – film del 1937 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck
Der Pfarrer von Kirchfeld – film del 1955 diretto da Hans Deppe